Linkrustacja - technika obijania ścian płótnem naśladującym skórę. Płótno pokrywane jest mieszaniną kauczuku, pokostu i farb. 

Pojęcie to jest również używane jako określenie obicia ściennego wykonanego tą techniką.

Zdobnictwo